Mort je roman o Disksvetu koji je napisao Teri Pračet. Knjiga je u Engleskoj objavljena 1987. godine. Knjiga je četvrti po redu roman o Disksvetu, ali prvi koji se fokusira na Smrt, koji se pojavljivao samo kao sporedni lik u prethodnim knjigama. Naziv knjige je ime glavnog lika, ali i igra reči, pošto na francuskom mort znači smrt. 

Na Big Read takmičenju 2003. godine, gledaoci su glasali za "Najviše voljenu knjigu u celoj državi"; Mort se našao među prvih 100 i bio je izabran kao najpopularniji Pračetov roman.

Godine 2004. Pračet je izjavio da je Mort prvi roman o Disksvetu kojim je bio "zadovoljan", rekao je da je u prošlim knjigama, radnja postojala da bi podržala šalu, ali u Mortu je bilo drugačije.

Adapatacije 
Mort je pretvoren u grafički roman; Mort: The Big Comic, 1994.

U Hamburgu je 15. decembra 2007. godine premijerno prikazana muzička adaptacija ovog romana na nemačkom jeziku..

Reference

Spoljašnje veze 
 Citati iz Morta
 Nezvanični kratki film

Дисксвет